Aceasta este o listă cronologică de filme de comedie, împărțită după decenii:
înainte de 1920
anii 1920
anii 1930
anii 1940
anii 1950
anii 1960
anii 1970
anii 1980
anii 1990
anii 2000
anii 2010
anii 2020

Vezi și
Listă de filme SF de comedie
Listă de filme de comedie de groază
Listă de filme de comedie de mister
Listă de filme americane de comedie
AFI's 100 Years...100 Laughs 

Filme de comedie
Comedie